Гео́ргий Чернышёв: Чернышёв, Георгий Дмитриевич (1923—1999) — советский конструктор двигателей, доктор технических наук.
 Чернышёв, Георгий Николаевич (1919—1997) — советский кораблестроитель, Герой Социалистического Труда.
 Чернышёв, Георгий Оттович (род. 1948) — советский легкоатлет.